Fronteira ("frontiera" in lingua portoghese) può riferirsi a:
Fronteira – comune del distretto di Portalegre (Portogallo)
Fronteira – freguesia di Fronteira (Portogallo)
Fronteira – comune del Minas Gerais (Brasile)